

Sigle 
 Special Activities Center — branca della Central Intelligence Agency
 Società Aeroporto Catania S.p.A. –  società che gestisce l'aeroporto di Catania e quello di Comiso
 Standard Advisory Council – organismo dell'International Accounting Standards Board
 Strategic Air Command – struttura operativa della United States Air Force incaricata della detenzione e dell'utilizzo dell'arsenale nucleare strategico degli Stati Uniti d'America
 Sveriges Arbetares Centralorganisation – sindacato centrale svedese per i lavoratori
 Standardization Administration of China

Codici 
 SAC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Sacramento Executive di Sacramento (Stati Uniti d'America)
 sac – codice ISO 639-3 della lingua mesquakie

Religione 
 S.A.C. – Società dell'Apostolato Cattolico
 S.A.C. – Suore del Santo Angelo Custode
 S.A.C. – Suore Missionarie dell'Apostolato Cattolico

Altro 
 SAC – nelle statistiche del baseball, bunt di sacrificio (sacrifice bunt)
 Sac – popolo nativo americano degli Stati Uniti d'America